Grenzverletzung ist  

eine bewusste oder unbewusste Überschreitung der Intimsphäre einer Person, siehe Selbstbehauptung
eine zu Sanktionen führende bewusste oder zufällige Überquerung einer Grenze, siehe Staatsgrenze